Tenet peut faire référence à :
 George Tenet (né en 1953), haut fonctionnaire américain, directeur de la CIA de 1997 à 2004 ;
 Tenet Healthcare, entreprise américaine, dans le domaine de la santé ;
 Tenet, un film américano-britannique réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2020 ;
 Tenet, mot utilisé dans le carré Sator (carré magique) contenant un palindrome en latin.